Форт (, від  — сильний, міцний)  — окреме укріплення, що складається з одного або кількох фортифікаційних споруд відкритого або закритого типу.  
 Форт — річка у Шотландії.  
 НВО «Форт» — державне підприємство України, яке спеціалізується на розробці та виробництві вогнепальної зброї та різних спецзасобів.    
 Форт — серія пістолетів НВО «Форт»: Форт-12, Форт-12Р, Форт-14, Форт-15, Форт-17.

Див. також 
 Forth (значення)